Dans l'ancienne Yougoslavie, plusieurs clubs d'aviron et de water-polo portent le nom de Jadran et l'abréviation VK Jadran :
 VK Jadran Split, en Croatie,
 PVK Jadran Herceg Novi, au Monténégro.